Wigry – jezioro na Pojezierzu Suwalskim
 Wigry – wieś w powiecie suwalskim
 Wigry Suwałki – polski klub piłkarski
 Wigry – nazwa kilku modeli polskich rowerów, m.in. Wigry 3
 Batalion Wigry – harcerska jednostka bojowa z okresu powstania warszawskiego
 ORP "Wigry" – polski trałowiec